Johan Vásquez puede referirse a las siguientes personas:

 Johan Vásquez (1984-), exfutbolista peruano;
 Johan Vásquez (1998-), futbolista mexicano.